Le tournoi de tennis de Zagreb 2009 de l'ATP se tient du 2 au . C'est la .

Faits marquants 
 Marin Čilić remporte son  en simple à domicile face à son compatriote Mario Ančić.
 En double, Martin Damm et Robert Lindstedt remportent le titre face à Christopher Kas et Rogier Wassen. Ces derniers échouent pour la  consécutive en finale du tournoi. Il s'agit du  et avant-dernier titre pour Damm et du  pour Lindstedt.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Saison 2009 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Zagreb

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2009
Zagreb
Sport en Croatie en 2009
Tennis en février 2009